Vähä-Kuusinen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lilla Kuusis, ö, Egentliga Finland, Åboland, 
 Vähä-Kuusinen (ö i Finland), Egentliga Finland, Åbo, 

Robotskapade Finlandförgreningar